

Тімірово — присілок, Бурзянський район, Башкортостан
 Тімірово — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Тімірово — присілок, Шаранський район, Башкортостан